Feast — четырнадцатый студийный альбом канадской трэш-метал группы Annihilator, выпущенный  23 августа 2013 года на лейбле UDR в Европе, и 27 августа 2013 года в Северной Америке. На обложке альбома испанская модель и телеведущая Пилар Рубио.

Список композиций 
Стандартное издание

Бонус-диск «Re-kill», включает в себя  15 перезаписанных  песен группы.

Участники записи 
 Джефф Уотерс — гитара, бас и бэк-вокал
 Дэйв Пэдден — ведущий вокал/бэк-вокал, гитара
 Майк Хэршоу — ударные
 Альберто Кампусано — бас
 Данко Джонс — вокал на «Wrapped»

Чарты

Примечания 

Альбомы Annihilator